Име Жоао Вијеира може се односити на:
 Жоао Бернардо Вијеира, генерал и председник Гвинеје Бисао (1939—2009)
 Жоао Вијеира (атлетичар), портигалски репрезентативац у брзом ходању
 Жоао Вијеира Пинто, португалски фудбалски репрезентативац